Helland ist der Familienname folgender Personen:

 Amund Helland (1846–1918), norwegischer Geologe, Schriftsteller und Politiker
 Bjørn Helland-Hansen (1877–1957), norwegischer Ozeanograph
 Gustav Helland (1879–1958), norwegischer Architekt
 J. Roy Helland (* 1943), US-amerikanischer Maskenbildner
 Pål André Helland (* 1990), norwegischer Fußballspieler
 Samuel T. Helland (* 1947/48?), US-amerikanischer Marineoffizier
 Thor Helland (1936–2021), norwegischer Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Helland-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Helland-Hansen-Schulter, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika